Азаре́вич () — фамилия белорусского происхождения. Известные носители:

 Азаревич, Дмитрий Иванович (1848—1912) — юрист, историк римского и византийского права.
  (род. 1974) — поэт металл-группы «Behemoth» и ряда других проектов.

См. также 
 Азаревичи — семья белорусских актёров XVIII—XIX вв.

Примечания